Die HP Japan Women’s Open Tennis 2011 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Osaka. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Es fand zeitgleich mit dem Generali Ladies Linz 2011 vom 10. bis 16. Oktober 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Marion Bartoli und Samantha Stosur, das Bartoli in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Kimiko Date Krumm und Zhang Shuai in drei Sätzen gegen Vania King und Jaroslawa Schwedowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Osaka